Yves Michel peut désigner :
 Yves Michel (architecte) (1910-1970), architecte d'art sacré ;
 Yves Michel (1920-1983), homme politique français ;
 Yves Michel (1940-), footballeur français ;